Ла Негрита има више значења:

 Ла Негрита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Негрита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Негрита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Негрита (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Негрита (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Негрита (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Негрита (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику